«Всегда» () — романтическая фэнтезийная драма 1989 года режиссёра Стивена Спилберга, созданная продюсером Фрэнком Маршаллом, с участием Одри Хепбёрн, исполнившей в картине свою последнюю роль.

Сюжет 
Пит Сэндич — легендарная личность, лётчик-ас пожарной авиации. У него была замечательная жизнь: интересная работа, любимая женщина и лучший друг. Однажды Пит жертвует этой жизнью, чтобы спасти товарища. Он умер раньше, чем успел убедиться в том, что с близкими ему людьми всё будет хорошо. И пилот возвращается уже как призрак. Пит должен позаботиться о каждом из них, но подчас это будет нестерпимо трудно.

В ролях 
 Ричард Дрейфусс — Пит Сэндич
 Холли Хантер — Доринда Дарстон
 Брэд Джонсон — Тэд Бейкер
 Джон Гудмен — Эл Яки
 Одри Хепбёрн — Хэп
 Робертс Блоссом — Дэйв
 Кит Дэвид — Паверхаус
 Марг Хелгенбергер — Рэйчел

Создатели фильма 
 Режиссёр: Стивен Спилберг
 Продюсеры: Фрэнк Маршалл и Кэтлин Кенеди
 Сценаристы:
 Джерри Белсон (сценарий)
 Далтон Трамбо (сценарий «Парень по имени Джо»)
 Чандлер Спрэг и Дэвид Боэм (рассказ «Парень по имени Джо»)
 Фредерик Хазлитт Бреннан (сценарий-адаптация)

Примечания 

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Стивена Спилберга
Фильмы о лётчиках
Фильмы об авиационных происшествиях и инцидентах
Фильмы о привидениях
Фильмы о жизни после смерти
Фильмы Amblin Entertainment
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1989 года
Фильмы с музыкой Джона Уильямса
Фильмы, спродюсированные Кэтлин Кеннеди
Фильмы, спродюсированные Фрэнком Маршаллом